Dimmel ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dimmel (1894–1980), österreichischer Maler und Kunstpädagoge
 Nikolaus Dimmel (* 1959), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Peter Hans Dimmel (* 1928), österreichischer Bildhauer und Präsident des Österreichischen Gehörlosenbundes (1985 bis 1997)
 Wilhelm Dimmel (1932–2021), deutscher Fußballspieler